L'édition 2008 du tournoi de tennis de Munich se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Fernando González remporte l'épreuve en simple, Michael Berrer et Rainer Schüttler celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du tenant du titre Philipp Kohlschreiber, malade, et de Tommy Haas à cause de douleurs à l'épaule. Ils sont respectivement remplacés par Júlio Silva et Ivo Klec.

Lauréats 
Fernando González remporte son  en simple en battant en finale Simone Bolelli. Il s'agit du  et  sur terre battue du Chilien. Il s'impose pour la  à Munich, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, la paire allemande Michael Berrer - Rainer Schüttler remporte son seul titre en battant en finale la paire américaine Scott Lipsky - David Martin. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Munich
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Munich
ATP 2008
Sport en Allemagne en 2008
Tennis en avril 2008
Tennis en mai 2008